Иванково' — посёлок в Троицком районе Челябинской области России, относится к Дробышевскому сельскому поселению.

География 
Расположен в восточной части района, на берегу озера Иванково. Рельеф — равнина (Западно-Сибирская равнина); ближайшие выс.— 212 и 229 м. Ландшафт — лесостепь. Вокруг поселка несколько небольших озер, к востоку находится болото.

История 
Поселок основан в 1912 на месте заимки Иванкова. В советский период на территории располагалась бригада колхоза им. Ленина, с 1992 — бригада СХПП «Дробышево» (ныне — колхоз «Дробышево»).

Улица 
Лесная

Население

Литература

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Челябинская область)